Aarup, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato contea di Fyn, il comune aveva una popolazione di 5.480 abitanti (2005) e una superficie di 81 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato, insieme ai comuni di Glamsbjerg, Haarby, Tommerup e Vissenbjerg per costituire il riformato comune di Assens.

Collegamenti esterni 
 

Comuni della Danimarca soppressi
Assens (Danimarca)